1 августа — 213-й день года (214-й в високосные годы) по григорианскому календарю.
 1 августа (, Бо И) — пилотажная группа китайских ВВС.